В список включены российские учёные, исследовавшие историю Кореи и российско-корейские отношения. Авторы популярных книг и переводчики не включены.

Викифицированы те персоналии, о которых могут быть созданы отдельные статьи.

 Асмолов, Константин Валерианович (род. 1968)
 Сведения о нём
 Система организации и ведения боевых действий Корейского государства в VI—XVII в. Эволюция воинской традиции : Автореф. дисс. … канд. ист. наук : 07.00.03 / К. В. Асмолов ; ИСАА при МГУ. — М., 1997. — 14 с.
 Болтач, Юлия Владимировна
 Страница на сайте ИВР РАН
 «Жизнеописания достойных монахов страны, что к востоку от моря» (XIII в.) как источник по ранней истории Кореи. Автореф. дисс. … к. и. н. — СПб., 2007.
 Какхун. Жизнеописания достойных монахов Страны, что к востоку от моря (Хэдон косын чон). / Пер. с ханмуна и комм. Ю. В. Болтач. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. — 182 с.
 Бугай, Николай Фёдорович (род. 1941)
 Сведения о нём
 «Третья Корея»: новая миссия и проблемы глобализации. — М., 2005. — 272 с.
 Бутин, Юрий Михайлович
 Древний Чосон (Историко-археологический очерк). — Новосибирск: Наука, 1982. — 330 с. — 1650 экз.
 Корея: От Чосона к Трём государствам (II в. до н. э.-IV в.). — Новосибирск: Наука, 1984. — 255 с. — 1200 экз.
 Корея в эпоху ранних государств. Автореф. дисс. … д. и. н. — Л., 1986.
 Экономическая история Восточной Азии. — Иркутск: Издательство Иркут. ун-та, 1994. — 269 с. — 500 экз.
 Ванин, Юрий Васильевич (род. 1930)
 Сведения о нём
 Феодальная Корея в XIII—XIV веках. — М.: ИВЛ, 1962. — 198 с. — 1200 экз.
 Экономическое развитие Кореи в XVII—XVIII веках. — М.: Наука, 1968. — 285 с. — 1300 экз.
 Аграрный строй феодальной Кореи XV—XVI вв. — М.: Наука. 1981. — 310 с. — 950 экз.
 Чжун Сук-Бэ, Ю. В. Ванин, Пак Чон Хе, М. Н. Хан. Лекции по истории Кореи. — М.: Экслибрис-пресс, 1997. — 96 с.
 Войцеховский, Андрей Владимирович
 Проблемы и перспективы развития внешнеэкономических связей России со странами Корейского полуострова. — М.: Спутник+, 2002. — 178 с. (то же: дисс. … к. э. н. — М., 2003)
 Волков, Сергей Владимирович (род. 1955)
 Воробьев, Михаил Васильевич
 Воронцов, Александр Валентинович
 Республика Корея: социально-экономическая структура и торгово-экономические отношения с СНГ. — М.: ИВ РАН, 1998. — 99 с.
 Воронцов, Владилен Борисович (род. 1930), также синолог и американист
 Корея в планах США в годы второй мировой войны. — М.: ИВЛ, 1962. — 140 с. — 1500 экз. (то же: автореф. дисс. … к. и. н. — М., 1961.)
 Глухарёва, Ольга Николаевна (1897—1986)
 Искусство Кореи с древнейших времен до конца XIX в. — М.: Искусство, 1982. — 255 стр., 102 л. илл. 25000 экз.
 Горелый, Игорь Олегович
 Корея. Концепции объединения. — М., ВЛ, 1997. — 125 с.
 Грязнов, Геннадий Викторович (род. 1929)
 Социалистическая индустриализация в КНДР (1945—1960 гг.). — М., Наука, 1966. — 216 стр. 2000 экз.
 Строительство материально-технической базы социализма в КНДР. — М., Наука, 1979. — 239 стр. 1300 экз.
Гутарёва, Юлия Ивановна
 Чингён Сансухва — корейский пейзаж «реального вида» эпохи Поздний Чосон (XVIII - середина XIX вв.): Поиск национальной самобытности.  Автореф. дисс. … к. искусствовед. — СПб., 2014. — 23 стр.
 Корейская пейзажная живопись. «…В горах распустившийся цветок, Там, вдали, цветёт один-одинёшенек…». — СПб.: Принтол, 2016. — 80 стр.: ил. — 1000 экз.
 Гущина, Ирина Николаевна
 Гущина И. Н., Лим В. Н., Пестушко Ю. С. Анализ восточной художественной литературы: на материале японского и корейского рассказов. — Хабаровск: Издательство ДГГУ, 2006. — 181 стр.
 Денисов, Валерий Иосифович
 Корейская проблема: пути урегулирования, 70-80-е годы. — М., Международные отношения, 1988. — 139 стр.
 Джарылгасинова, Роза Шотаевна (1931—2017)
 Когурёсцы. (Историко-этнографическое исследование). Автореф. дисс. … к. и. н. — М., 1962.
 Древние когурёсцы (к этнической истории корейцев). — М., Наука, 1972. — 202 стр. 1100 экз.
 Этногенез и этническая история корейцев по данным эпиграфики («Стела Квангэтхо-вана»). — М., Наука, 1979. — 182 стр. 1200 экз.
 Этническое самосознание корейцев в раннефеодальную эпоху. Автореф. дисс. … д. и. н. М., 1986.
 Дмитриева, Валентина Николаевна (1927—2012)
 
 Залоги в современном литературном корейском языке. Автореф. дисс. … к. филол. н. — М., 1964.
 Корейский язык. Практический курс: учебное пособие. 2-е изд. — М.: МГИМО-Университет, 2008. — 251 стр.
 Елисеев, Дмитрий Дмитриевич (1926—1994)
 Страница на сайте ИВР РАН
 Корейская средневековая литература пхэсоль. (Некоторые проблемы происхождения и жанра). М., Наука. 1968. 136 стр. 1000 экз. (то же: автореф. дисс. … к. филол. н. — Л.: ЛГУ, 1966)
 Новелла корейского средневековья: (Эволюция жанра). М., Наука. 1977. 256 стр. 1550 экз. (то же: автореф. дисс. … д. филол. н. М., 1979)
 Переводы:
 Корейские новеллы. / Пер., предисл. и прим. Д. Д. Елисеева. — М.: ИВЛ, 1959. — 203 стр. 9000 экз.
 Чхое чхун джон (Повесть о верном Чхое). / Пер. Д. Д. Елисеева. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып.18). — М., Наука, 1971.
 Ним чангун джон (Повесть о полководце Ниме). / Пер. Д. Д. Елисеева. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып.48). — М.: Наука, 1975. — 71 + 56 стр. 2000 экз.
 Ким Чегук. Корейские новеллы. / Пер. и комм. Д. Д. Елисеева. (Серия «Памятники культуры Востока». Вып.9) — СПб.: Петербургское востоковедение, 2004. — 599 стр.
 Лисий перевал: собрание корейских рассказов XV—XIX вв. / Пер. с кор. и кит. Д. Д. Елисеева. (Серия «Золотой фонд корейской литературы» I). — СПб.: Гиперион, 2008. — 315 стр.
 Еременко, Лоэнгрин Ефимович (р.1930)
 Еременко Л. И., Иванова В. И. Корейская литература. Краткий очерк. (Серия «Литература Востока»). — М., Наука, 1964. — 156 стр. 1400 экз.
 Ефимов, Андрей Валериевич
 Роль и место корейского шаманизма в социальной истории Кореи: Проблемы трансформации. Автореф. дисс. … к. и. н. — М., 2003.
 Ефремов, Ефрем Аркадьевич
 Конглиш — феномен в современной языковой ситуации в Республике Корея ("Konglish - a Phenomenon in the Modern Language Situation in the Republic of Korea")	Российское корееведение. Альманах. Вып. 5. Восток — Запад. Москва. ISBN 978-5-478-00715-7
 Проблема Корейского полуострова – текущая ситуация и векторы решений ("The issue of the Korean Peninsula - the current situation and vectors of solutions"). «Корееведение Казахстана» выпуск 7. Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай Хана. Центр корееведения. Алматы. ISSN 2415-7511
 Дилемма корейского полуострова: начало новой истории ("The dilemma of the Korean peninsula: the beginning of a new history"). «Россия и Корея в меняющемся мировом порядке – 2018». Тезисы и доклады  VII Международной корееведческой конференции. Far Eastern Federal University. Владивосток. ISBN 978-5-7444-4348-1
 Формирование этнической и диаспорной идентичности у корейцев США ("Formation of Ethnic and Diasporic Identity among US Koreans"). BULLETIN Series of «Sociological and Political sciences». Abai Kazakh National Pedagogical University. Том 70 № 2 (2020) Алматы.ISSN 1728-8940, https://doi.org/10.51889/2020-2.1728-8940.25
 Этнокультурная идентичность корейцев Казахстана (по результатам социологического опроса) ("Ethnocultural identity of Koreans in Kazakhstan (based on the results of a sociological survey"). Х FEFU International Korean Studies Conference Proceedings, Vladivostok, 5–6 November 2021. Far Eastern Federal University. Владивосток.ISBN 978-5-7444-5144-8
 Influence of the multiethnic environment on the diasporic identity of Koreans in Kazakhstan. Journal of Oriental and African Studies. St Petersburg State University. Санкт Петербург. ТОМ 13 № 4 (2021). ISSN 2074-1227 https://doi.org/10.21638/spbu13.2021.404
 Американские корейцы: генезис диаспорной и этнической идентичностей. AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY JOURNAL of Oriental Studies. Vol 100 No 1 (2022). ISSN:1563-0226 https://doi.org/10.26577/jos.2022.v100.i1.10
 Жданова, Лариса Васильевна
 Поэтическое творчество Чхве Чхивона. — СПб, 1998. (то же: автореф. дисс. … к. филол. н. — Л., ЛГУ. 1983)
 Забровская, Лариса Вячеславовна
 Китайско-корейские отношения с последней четверти XIX в. до 1910 г. Автореф. дисс. … к. и. н. — М., 1978.
 Политика Цинской империи в Корее. 1876—1910 гг. — М., Наука, 1987. — 131 стр. 1250 экз.
 Историографические проблемы японо-китайской войны, 1894—1895 гг. — Владивосток, Б.и. 1993. 124 стр. 1000 экз.
 Китайский миропорядок в Восточной Азии и формирование межгосударственных границ: (На примере китайско-корейских отношений в XVII—XX вв.). — Владивосток: Издательство Дальневост. ун-та, 2000. — 89 стр.
 Иванов, Александр Михайлович
 Иванов А. М., Князев С. Д. Основы конституционного права на Корейском полуострове. — Владивосток: Издательство Дальневост. ун-та, 2002. — 85 стр.
 Иванов А. М., Корчагин А. Г. Уголовный закон и уголовная политика на корейском полуострове (компаративный анализ): учебное пособие. — Владивосток: Издательство Дальневост. ун-та, 2002. — 158 стр.
 Иванов, Александр Юрьевич
 Социокультурное взаимодействие двух ветвей дальневосточной цивилизации — Кореи и Японии: 3 в. до н. э.-нач.17 в. АД … к.и.н. — Владивосток, 2003.
 Иванова, Викторина Ивановна (1929—2006)
 Творческий путь Ли Ги Ена. Автореф. дисс. … к. филол. н. — М.: ИВ, 1960.
 Ли Ги Ен. Жизнь и творчество. — М.: ИВЛ, 1962. — 103 с. — 1000 экз.
 Новая проза Кореи. — М.: Наука, 1987. — 178 с. — 700 экз.
 Ионова, Юндвига Васильевна (род. 1924)
 Корейская деревня в конце XIX и начале XX века. (Историко-этнографический очерк). Автореф. дисс. … к. и. н. — Л., 1953.
 Обряды, обычаи и их социальные функции в Корее. Середина XIX-начало XX в. — М., Наука, 1982. — 232 стр. 3800 экз.
 Казакевич, Игорь Степанович (р.1920)
 Аграрные отношения в Корее накануне 2-й мировой войны (1930—1939 гг.) Автореф. дисс. … к. э. н. — М., 1956.
 Аграрные отношения в Корее накануне второй мировой войны. — М.: ИВЛ, 1958. — 127 стр. 1700 экз.
 Аграрный вопрос в Южной Корее. — М., Наука, 1964. — 159 стр. 1100 экз.
 Аграрные отношения в Южной Корее, 1945—1976. — М., Наука, 1980. — 196 стр. 900 экз.
 Ким, Александр Алексеевич
 История государства Бохай: по материалам исследований южнокорейских ученых. Автореф. дисс. … к. и. н. — Владивосток, 2007.
 Historiography of Bohai in Russia, in: The Historian. Summer 2011. vol. 73. Issue 2. pp. 284– 299.(in English)
 Relations between Bohai and Silla from the seventh to the ninth century: a critical analysis in: Acta Orientalia. 2011. vol. 64 (3), pp. 345–356. (in English)
 On the origin of the Jurchen People (a study based on Russian Sources), in: Central Asiatic Journal. 55 (2011) 2. pp. 165–176. (in English)
 Repressions of Soviet Koreans at 1930s, in: The Historian. Summer 2012. vol. 74. Issue 2. pp. 267 – 285. (in English)
 Bohajról szóló észak-koreai tanulmányok (Bohai studies in North Korea). (transl. by Fodor Mihalyne), in: Klio. 2010/3. pp. 64–74. (in Hungarian)
 Ким, Владимир Александрович
 Роль народно-демократического государства и права в социалистическом преобразовании сельского хозяйства. (На опыте Корейской Народно-Демократической Республики). — Алма-Ата: Издательство АН Казахской ССР, 1962. — 312 стр. 2050 экз.
 Ким, Георгий Фёдорович (1924—1989)
 Помощь Советского Союза в экономическом и культурном строительстве Корейской Народно-Демократической Республики (1945—1950). Автореф. дисс. … к. и. н. — М., 1952.
 Борьба корейского народа за мир, национальное единство и демократию. — М.: Госполитиздат, 1957. — 160 стр. 20000 экз.
 Рабочий класс новой Кореи. — М.: Профиздат, 1960. — 111 стр. 2000 экз.
 Берков Е. А., Ким Г. Ф. Распад колониальной системы империализма. — М.: Высшая школа, 1962. — 88 стр. 12000 экз.
 Рабочий класс Кореи в революционном движении и социалистическом строительстве. — М.: Наука, 1965. — 479 стр. (дсп)
 Ким Г. Ф., Шабшина Ф. И. Пролетарский интернационализм и революции в странах Востока. — М.: Наука, 1967. — 399 стр. 2200 экз.
 Ким Г. Ф., Кауфман А. С. Ленинизм и национально-освободительное движение. — М.: Политиздат, 1969. — 288 стр. 50000 экз.
 Губер А. А., Ким Г. Ф., Хейфец Н. А. Новая история стран Азии и Африки: Учебник для ист. фак. пед. ин-тов. 2-е изд. — М.: Наука, 1975. — 543 стр. 40000 экз. 3-е изд. М., 1982.
 Ким Г. Ф., Шабшина Ф. И. Союз рабочего класса с крестьянством и опыт социалистических стран Азии: (На примере МНР, КНДР, ДРВ). — М.: Наука, 1977. — 307 стр. 2500 экз.
 От национального освобождения к социальному: Социально-политические аспекты современных национально-освободительных революций. — М.: Наука, 1982. — 296 стр. 3200 экз. 2-е изд. — М.: Наука, 1986. — 342 стр. 3000 экз.
 Ким, Герман Николаевич (род. 16 июля 1953 г., г. Уштобе КазССР) — доктор исторических наук, профессор, Директор НИИ Азиатских исследований Казахского Национального университета им. аль-Фараби, Заслуженный деятель Казахстана,[al-Farabi KazNU] Республика Казахстан, Алматы.
 Ким Г.Н. Социально-культурное развитие корейцев Казахстана.Алма-Ата: Наука,1989.- 60 стр.   
 German Kim. History,  Culture and Language of Koryo Saram. - Korea Journal,1993, Vol.33,№1 - рр. 125-153.
 Ким Г.Н.  Корейцы за рубежом:  прошлое,  настоящее и будущее.  Алматы: Гылым, 1995. - 202 стр.
 Ким Г.Н. История иммиграции корейцев. Книга первая. Вторая половина XIX в. –1945.  Алматы: Дайк-пресс, 1999.-424 стр.
 Ким Г.Н.  Коре сарам: историография и библиография. Алматы:Казак университетi, 2000. - 324 стр. 
 Ким Г.Н., Сим Енг Соб.  История просвещения корейцев  России и Казахстана. Вторая половина XIX в. -Алматы: Казак университетi– 2000.- 368 стр. 
 Ким Г.Н. История религий Кореи. Алматы:Казак университетi, 2001.- 230 стр.  
 Ким Г.Н. Об истории принудительно-добровольного забвения  «родного» языка постсоветскими корейцами (на примере Казахстана).- Диаспора (Москва),  2003, No. 1. - 110-146 стр.    
 Ким Г.Н.   Рассказы о родном языке. Популярное корееведение. Серия АКК. Алматы, Казак университетi, 2003. - 287 стр. 
 Kim German N. Kore Saram or Koreans of the Former Soviet Union in the Past and Present.  – Amerasia Journal (США). 2003-2004, Vol.   29,    Number  03,  pp. 14-19 
 김 게르만. 한인이민 역사. 서울, 박영사, 2005.- 460 pp.
	Ким Г.Н. История иммиграции корейцев. 1945-2000. Книга вторая. Часть 1. Алматы. Дайк-пресс. Казахстанские востоковедные исследования. 2006.- 428 стр.
 Ким Г.Н. История иммиграции корейцев. 1945-2000.  Книга вторая. Часть 2. Алматы. Дайк-пресс. Казахстанские востоковедные исследования. 2006.- 394 стр. 
 	Diasupora toshite no Korian (Koreans as Diaspora). В соавторстве с E.Chang (USA), S. Ryang (USA), Lee Kwang-Kyu (ROK), R.King (Canada). East Rock Institute. Tokyo. 2007.- 578 pр. 
 German N. Kim (Area Editor) Korean Diaspora: Central Asia, Northeast Asia and North America. East Rock Institute. New Haven, Connecticut.- 2008. - 
 German Kim.	Ethnic Entrepreneurship of Koreans in the USSR and post Soviet Central Asia. IDE VRS Monograph Series, No.446, Chiba-si (Japan): Institute of Developing Economies, 2008/- 100 pp. 
 Ким Г.Н. Республика Корея. Страны Мира. Almaty: Daik-Press, 2010.-  584 стр.  
 김 게르만. 한인이민 역사.-서울: 한국학술정보, 2010. - 604 pp. 
 Ким Г.Н. Казахстан — Южная Корея: по пути стратегического партнерства: монография. — В двух книгах. Книга 1. Этапы партнерства и сотрудничества. — Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, 2012. — 392 cтр.; Книга 2. Сборник документов.— Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, 2012. — 432 cтр.
 Ким Г.Н. Избранные труды по корееведению Алматы: Издательство КазНУ, 2013. - 775 стр. 
 김 게르만. 나는 고려 사람이다ю - Seoul: Gukhakwon Press 2013. - 422 pp.
 Ким Г.Н., Чен В.С. (Автор-составитель) Православие и корейцы.  Москва: Издательская группа ООК.- 2014. - 496 стр.
 Ким Г.Н. Объединение Кореи неизбежно. Сеул: 웃고 문화사 (UKGO), 2014. - 212 стр.
 Ким Г.Н. Объединение Кореи неизбежно.Книга 2. Сеул: 웃고 문화사 (UKGO), 2017. - 250 стр.
 Kim German. Irredentism in disputed territories and its influence in the border conflicts and wars. – The Journal of Territorial and Maritime Studies. Vol. 3, Number 1, Winter/Spring 2016.- pp. 87-103.
 German N. KIM and Young Jin KIM. Gobonji as a Phenomenon of Ethnic Entrepreneurship among the Koryo-saram in the Soviet Second Economy. - Korea Journal, vol. 56, no. 4 (winter 2016): 92-119. (Scopus etc) 
 Kim German.Migration vs. Repatriation to South Korea in the Past and Present. - Journal of Contemporary Korean Studies Vol. 4, No. 1 (March 2017) : 35-62
 Ким Г.Н. Корейцы независимого Казахстана. Астана: АГУ.- 2016. - 210 стр. 
 German Kim. The perishing language of Diaspora: the case of Koryo mar in Kazakhstan. –The Korean Language spread in Diaspora – Focusing on the Language Education. Edited by Claire You and Jangwon Ha. Monograph of the Center for Korean Diaspora. USLA Berkeley. 2018.- 122-151 pp.  
 German N. Kim ,  Hwang Youngsarm.  Korean Theater in Kazakhstan as a Cultural Hub of Diaspora. - Korea Journal, vol. 59, no. 2 (summer 2019): 177–201. (Scopus etc)  
 Г. Н. Ким, И. А. Ким. Историко-демографический портрет корейцев СССР и СНГ (по материалам переписей населения) «Қазақ университеті», 2020.- 382 стр. 
 Г.Н. Ким. “Материковские” и сахалинские корейцы: различия и сходства.- Этнографическое обозрение. 2020, № 3. - 89-105 стр.(Scopus etc)
 Ким Г.Н. (Ред., автор) По заданию партии и зову сердца: советские корейцы в Северной Корее. Москва: ООК, 2020. - 512 стр. 
 Ким Г.Н. По заданию партии и зову сердца: советские корейцы в Северной Корее. Книга 2.- Алматы: «Қазақ университеті», 2022. - 480 стр. 
 Ким Г.Н. Корейские поселения на русском и советском Дальнем востоке (1864-1937). - Алматы: Қазақ университеті», 2022.- 350 стр.  
Сведения о нем https://kaznu.academia.edu/GermanKim/CurriculumVitae
 
 Ким Ен-Су
 История корейско-русских отношений в конце XIX в. — М., МАКС Пресс, 2006. — 100 стр.
 Киреева, Людмила Ивановна (р.1938), к. исскуствовед. наук ()
 сведения о ней
 Роль Чон Сона и художников-жанристов XVIII века в развитии национальной культуры Кореи. Автореф. дисс. … к.и.н. — М.-Л., 1973. — 18 стр.
 [ Киреева Л.И.  (сост. и введ.), Концевич Л.Р. (отв. ред)  ] Корейское классическое искусство: Сб. статей. — М.: Наука, ГРВЛ, 1972. — 96 стр.
 Статьи по искусству Кореи: сборник избранных статей и заметок. — Магнитогорск: МаГУ, 2006. — 204 стр.
 Ковальчук, Марина Константиновна
 Эволюция японского экспансионизма в Корее в 60-90-е гг. XIX века. — Владивосток.: Издательство Дальневост. ун-та, 2005. — 247 стр.
 Ковальчук, Юлия Станиславовна
 Корейские протестантизм и его миссионерские практики в азиатской части Российской Федерации. Новосибирск, Издательство ИАЭ СО РАН. 2008. 191 стр. (то же: автореф. дисс. … к. и. н. Новосибирск, 2006)
 Концевич, Лев Рафаилович (р.1930)
 Кравцов, Иван Васильевич
 Агрессия американского империализма в Корее (1945—1951 гг.). — М.: Госполитиздат, 1951. — 440 стр. 80000 экз.
 Круглов Е. В.
 Пресса Южной Кореи. — М.: ИКАР, 2005. — 227 стр.
 Курбанов, Сергей Олегович
 Историографические аспекты земельных отношений в Корее X—XIV веков по материалам «Составленной истории Корё». Автореф. дисс. … к. и. н. — СПб, 1992.
 Курс лекций по истории Кореи с древности до конца XX в. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2002. — 625 стр. 1000 экз. (2-е изд.: История Кореи с древности до начала XXI в. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2009. — 678 стр.)
 Корейские конфуцианские памятники письменности об универсальной категории «Сыновней почтительности»: XII-начало XX в. Автореф. дисс. … д. и. н. СПб, 2005.
 Конфуцианский классический «Канон сыновней почтительности» в корейской трактовке: корейское восприятие универсальной категории «почтительности к родителям». — СПб.: Издательство СПбГУ, 2007. — 279 стр.
 Кюнер, Николай Васильевич
 Статистико-географический и экономический очерк Кореи, ныне японского генерал-губернаторства Циосен. Вып.1. Владивосток,1912.
 Лазарева, Лариса Петровна
 Лазарева Л. П., Ли Муен Зин. Роль педагогического потенциала песенного и литературного художественного творчества в демократизации южно-корейского общества. — Хабаровск: Издательство ДВГУПС, 2006. — 103 стр.
 Ланьков, Андрей Николаевич (р.1963)
 Ли, Валентин Николаевич
 Корейская литература. // История всемирной литературы. Т.6. — М., 1989. — С.622-624.; Т.7. — М., 1991. — С.684-685.; Т.8. —  М., 1994. — С.613-616.
 Ли, Владимир Фёдорович (Ли У Хё) (1930—2010), работы по Южной Азии
 Россия и Корея в геополитике евразийского Востока (XX век). — М.: Научная книга, 2000. — 516 стр.
 Ли Син Ук
 Российско-южнокорейские политические отношения (конец XX — начало XXI века). — М.: ТЕИС, 2005. — 119 стр.
 Мазур, Юрий Николаевич (1924—1998)
 Падежи и послелоги в корейском языке. Автореф. дисс. … к. филол. н. — М., 1953.
 Корейский язык. — М.: ИВЛ, 1960. — 118 стр. 1500 экз.
 Склонение в корейском языке. — М.: Издательство Моск. ун-та, 1962. — 116 стр. 1000 экз.
 Краткий корейско-русский словарь. 25000 слов. / Сост. Ю. Н. Мазур, В. М. Моздыков, Д. М. Усатов. — М.: ГИС, 1962. — 614 стр. 6000 экз.
 Мазур Ю. Н., Никольский Л. Б. Русско-корейский словарь: Около 40000 слов. — М.: Русский язык, 1988. — 501 стр. 19000 экз.
 Мазуров, Виктор Михайлович (р.1929)
 Антияпонская вооруженная борьба корейского народа (1931—1940). — М.: ИВЛ, 1958. — 104 стр. 1500 экз.
 Создание антинародного режима в Южной Корее. (1945—1950 гг.). — М.: ИВЛ, 1963. — 195 стр. 1200 экз.
 Мазуров В. М., Синицын Б. В. Южная Корея. Драматическое перепутье. — М.: ИВЛ, 1963. — 152 стр. 3800 экз.
 Южная Корея и США (1950—1970). — М.: Наука, 1971. — 268 стр. 2400 экз.
 США — Китай -Япония: перестройка межгосударственных отношений (1969—1979). — М.: Наука, 1980. — 214 стр. 7600 экз.
 От авторитаризма к демократии (Практика Южной Кореи и Филиппин). — М.: Восточная литература, 1996. — 197 стр. 500 экз.
 Марков, Валерий Михайлович (р.1947)
 Сведения о нём
 Республика Корея: Традиции и современность в культуре второй половины XX века. Взгляд из России. — Владивосток: Издательство Дальневост. ун-та, 1999. — 445 стр.
 Искусство Республики Корея второй половины XX века. Автореф. дисс. … д. искусств. М., 2003.
 Мартынов, Виктор Васильевич
 Корея. Экономико-географическая характеристика КНДР и Южной Кореи. — М.: Мысль, 1970. — 215 стр. 5500 экз.
 Нам, Светлана Георгиевна (р.1932)
 Формирование народной интеллигенции в КНДР (1945—1962 гг.). — М., Наука, 1970. — 111 стр. 1400 экз.
 Образование и наука КНДР в условиях научно-технической революции. — М., Наука, 1975. — 77 стр. 2300 экз.
 Российские корейцы: история и культура (1860—1925 гг.). — М.: ИВ, 1998. — 188 стр. 250 экз.
 Никитина, Марианна Ивановна (1930—1999)
 Корейская средневековая поэзия в жанрах сичжо и чан-сичжо. Автореф. дисс. … к. филол. н. Л., 1962.
 Ссянъчхон кыйбонъ (Удивительное соединение двух браслетов). (Серия «Памятники литературы народов Востока. Тексты. Малая серия». Вып.15). / Пер. М. И. Никитиной, А. Ф. Троцевич. — М.: ИВЛ, 1962. — 78 + 124 стр. 1250 экз.
 Никитина М. И., Троцевич А. Ф. Очерки истории корейской литературы до XIV в. — М.: Наука, 1969. — 238 стр. 1200 экз.
 Никитина М. И., Троцевич А. Ф. Корейская литература. // История всемирной литературы. Т.2. — М., 1984. — С.148-154.; Т.3. — М., 1985. — С.649-654.; Т.4. — М., 1987. — С.504-512.; Т.5. — М., 1988. — С.603-619.
 Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и мифом. (Серия «Исследования по фольклору и мифологии Востока»). — М., Наука (ГРВЛ), 1982. — 328 стр. 4600 экз. (то же: дисс. … д. филол. н. Л., ЛГУ. 1981)
 Корейская поэзия XVI—XIX вв. в жанре сиджо: Семантическая структура жанра. Образ. Пространство. Время. — СПб.: Петербургское Востоковедение, 1994. — 306 стр. 1000 экз. (Серия «Orientalia»)
 Миф о Женщине-Солнце и её родителях и его спутники в ритуальной традиции древней Кореи и соседних стран. — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2001. — 560 стр. (Серия «Мифы, эпос, религии Востока. Bibliotheca Universalia»).
 Никольский, Леонид Борисович (р.1924)
 К вопросу о «неполнозначных именах существительных» в современном корейском языке. Автореф. дисс. … к. филол. н. М., 1953.
 Служебные слова в корейском языке. — М.: ИВЛ, 1962. — 180 стр. 1000 экз.
 Корейско-русский военный словарь. Около 20000 терминов. / Под ред. Л. Б. Никольского. — М.: Воениздат, 1966. — 281 стр. 1500 экз.
 Очерки по теории социолингвистики. Автореф. дисс. … д. филол. н. Л., 1975.
 Синхронная социолингвистика: (Теория и проблемы). — М.: Наука, 1976. — 168 стр. 2950 экз.
 Большой корейско-русский словарь. В 2 т. Около 150000 слов. / Под ред. Л. Б. Никольского и Цой Ден Ху. — М.: Русский язык, 1976. 7000 экз. Т.1. — 811 стр.
 Язык в политике и идеологии стран зарубежного Востока. — М.: Наука, 1986. — 194 стр. 1050 экз.
 Окрут, Зоя Михайловна, экономист
 Окрут З. М., Фам За Минь. Модель экономического развития Южной Кореи. Путь к процветанию. — М.: Финансы и статистика, 1992. — 95 стр. 2500 экз.
 Пак, Борис Дмитриевич (р.1931)
 Освободительная борьба корейского народа накануне первой мировой войны. — М.: Наука, 1967. — 167 стр. 1600 экз. (то же: автореф. дисс. … к. и. н. М., 1965)
 Россия и Корея в середине XIX-начале XX веков. Автореф. дисс. … д. и. н. — М., 1974.
 Россия и Корея. (Серия «СССР и страны Востока»). — М.: Наука, 1979. — 303 стр. 1300 экз.
 Корейцы в Российской империи. 2-е изд. — Иркутск, 1994. — 236 стр. 1000 экз.
 Корейцы в Советской России (1917-конец 30-х годов). — М.: Иркутск, 1995. — 258 стр. 1000 экз.
 Первомартовское движение в Корее 1919 г. Глазами российского дипломата. / Сост. Б. Д. Пак, Пак Тхэгын. — М.-Иркутск, 1998. — 179 стр. 150 экз.
 Возмездие на Харбинском вокзале: Документально-исторический очерк. М.-Иркутск, Первое Марта. 1999. 157 стр. 275 экз.
 Россия и Корея. 2-е изд. — М.: ИВ РАН, 2004. — 519 стр.
 СССР, Коминтерн и корейское освободительное движение: 1918—1925: очерки, документы, материалы. — М.: ИВ РАН, 2006. — 415 стр.
 Пак, Бэлла Борисовна
 Российская дипломатия и Корея (1860—1888). — М., 1998-. Кн. 1. 1998. — 244 стр.
 Российская дипломатия и Корея: 1876—1898. Автореф. дисс. … д. и. н. — М., 2007.
 Пак, Вадим Павлович
 Корейская народная сказка. (Опыт исследования национального своеобразия на публикациях конца XIX-середины XX вв.). Автореф. дисс. … к. филол. н. — М., 1970.
 Просветительское движение и система образования в Корее во второй половине XIX — начале XX в. — М.: Наука, 1982. — 115 стр. 1000 экз.
 Пак, Валентин Петрович
 Они боролись за независимость Кореи: очерки, воспоминания, статьи. — Владивосток: Дальпресс, 2005. — 415 стр.
 Пак, Михаил Николаевич (1918—2009)
 Очерки ранней истории Кореи. — М.: Издательство МГУ, 1979. — 239 стр. 1180 экз.
 Очерки по историографии Кореи (К критике буржуазно-националистических идей южнокорейских историков). — М.: Наука, 1987. — 146 стр. 850 экз.
 История и историография Кореи: Избранные труды. — М.: ВЛ, 2003. — 911 стр.
 Перевод т.1 (1959) и т.2 (1995) «Самгук саги».
 Пак Чон Хё
 Россия и Корея, 1895—1898. — М.: МЦК; МГУ, 1993. — 181 стр.
 Русско-японская война 1904—1905 гг. и Корея. — М.: Восточная литература, 1997. — 277 стр.
 Петров, Леонид
 Петрова, Ольга Петровна (1900—1993), также японист
 Описание письменных памятников корейской культуры. Вып.1. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. — 32 стр. 1700 экз. Вып.2. М., ИВЛ. 1963. 138 стр. 800 экз.
 Пигулевская, Евгения Александровна, японист
 Корейский народ в борьбе за независимость и демократию. — М.: Издательство АН СССР, 1952. 10000 экз.
 Писарева, Лариса
 Современная корейская поэзия: вторая половина XX в. / Пер. Л. Писаревой и Ким Хен Тхека. — М.: ИМЛИ РАН, 2004. — 188 стр.
 Пискулова, Юлия Евгеньевна
 Российско-корейские отношения в середине XIX-начале XX веков. — М.: Восточная литература, 2004. — 150 стр.
 Погадаева, Анастасия Викторовна (р. 1977)
Шаманские песнопения в корейском фольклоре // Наследие древних и традиционных культур Северной и Центральной Азии. Материалы конф. Т. 2. — Новосибирск, 2000. С. 104–104.
Песнопения в корейском фольклоре // Российское корееведение. Альманах. Вып. 2. — М., 2001. С. 209–219.
Художественная культура Кореи // Мировая художественная культура (Учеб. пособие). — М.: Высшая школа, 2001. С. 580–588; То же // Изд. 2-е, в 2 т. — Т. 2. — М., 2001. С. 247–258.
Korean Mask Drama – Origin and Development // Materials for the International Performing Arts Seminar. — Kuala-Lumpur, Malaysia, 2004.
Художественная культура Кореи // Мировая художественная культура. Т. 2 (Изд. 2-ое, доп.). М.: Высшая школа, 2005.
Корейская обрядовая поэзия. Основная характеристика и особенности // Востоковедение и Африканистика в университетах Санкт-Петербурга, России, Европы. Актуальные проблемы и перспективы. СПб., 2006.
Корейские шаманские песнопения и жанр пхансори в корейском фольклоре // Сборник МГЛУ. М., 2009.
 The Imageof Birds in Korean Folk Songs "Minyo" // Abstracts. International Conference on Asian Folklore, 2-3 July 2009. Bangkok, 2009.
Проблемы современного общества в творчестве корейской писательницы Пхён Хе Ён // Корея: уроки истории и вызовы современности. М: ИДВ РАН, 2013. С. 305-311.
Корейский шаманизм: прошлое и настоящее // Россия и Корея в меняющемся мире. М: ИДВ РАН, 2014. С. 208-215. 
Корейские мифы о возникновении шаманизма и устройстве Вселенной // Вестник Центра корейского языка и культуры. Вып. 16. СПб: СПбГУ, 2014. С. 251-261.
Ошибки при записи корейских имен собственных на русский язык через латиницу // Сборник докладов научно-практич. семинара "Насущные вопросы кириллизации корейских имен собственных. Актуальные проблемы унификации системы транскрипции" (МГЛУ, 4-5.12.2014). — М., 2014. С. 45-49. То же, сокр., на кор. яз.: 한국어 고유명사 러시아어표기의 오류 // Там же. С. 92-95. 
Учебник корейского языка: Для 2-го курса. M.: ООО НИЦ «Инженер», 2017 (совм. с Касаткиной И.Л., Чун Ин Сун). 
Корейский за 3 месяца. Интенсивный курс. М.: Издательство АСТ, 2018 (совм. с Чун Ин Сун).
 Полехин, Андрей Сергеевич
 Корейско-американские торговые связи (сер.20-нач.21 в.). — М.: ТЕИС, 2003. — 166 стр.
 Торговые связи Республики Корея и США во второй половине XX-начале XXI столетия. Автореф. дисс. … к. э. н. — М., 2004.
 Прошин, Алексей Алексеевич
 Социально-экономические изменения в Южной Корее в 1961—1978 гг. (К характеристика роли неоколониализма и внутренних факторов). Автореф. дисс. … к. и. н. — М.: МГУ, 1979.
 Прошин А. А., Тимонин А. А. Неоколониализм США и Южная Корея. — М.: Наука, 1985. — 190 стр. 1100 экз.
 Рачков, Геннадий Евгеньевич (р.1929), переводчик
 Сведения о нём
 Категория времени глагола в современном корейском языке. Автореф. дисс. … к. филол. н. — Л., 1963.
 Розалиев, Юрий Николаевич (р.1922), экономист, историк Турции
 Из истории российско-корейских отношений. — М.: ВЛ, 1998. — 79 стр.
 Рю Хакку (Юриков Х. К.)
 Японская историография по истории Кореи раннего периода. Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1969.
 Проблемы ранней истории Кореи в японской историографии. — М.: Наука, 1975. — 200 стр. 1100 экз.
 Симбирцева, Татьяна Михайловна
 Корея на перекрестке эпох. — М.: Муравей-Гайд, 2000. — 256 с. (Популярное страноведение).
 Республика Корея. Карманная энциклопедия. — М.: Муравей-Гайд, 2000. — 512 с. (совм. с С. В. Волковым).
 Отв. ред.: Чиркин С. В. Двадцать лет службы на Востоке. Записки царского дипломата. — М.: Рус. слово, 2006. — 368 с., ил. (совм. с С. В. Волковым)
 Сост.: Биобиблиографический словарь современных российских корееведов // Современное российское корееведение. Справочное издание. — М.: Первое марта, 2006. — С. 129—622. (Российское корееведение в прошлом и настоящем. Т. 3.)
 Синицын, Борис Владимирович (р.1929)
 Промышленность и положение рабочего класса Южной Кореи (1945—1959 гг.). — М.: ИВЛ, 1961. — 152 стр. 1800 экз.
 Очерки экономики Южной Кореи (1953—1964). — М.: Наука, 1967. — 172 стр. 1700 экз.
 Солдатова, Мария Васильевна
 Становление национальной прозы в Корее в первой четверти XX века. — Владивосток: Издательство Дальневост. ун-та, 2004. — 186 стр. (то же: автореф. дисс. … к. филол. н. Владивосток, 2004)
 Соловьев, Александр Валерьевич
 Перевод части «Биографий» в т.3 «Самгук саги».
 Субботина, Анастасия Леонидовна
 Памятники раннего железного века типа чундо на Корейском полуострове. Автореф. дисс. … к. и. н. — Новосибирск, 2008.
 Суслина, Светлана Серафимовна
 Экспансия иностранного капитала в промышленности Южной Кореи. М., Наука. 1979. 168 стр. 1000 экз. (то же: автореф. дисс. … к. э. н. М., 1977)
 Промышленность Южной Кореи (Экономическое развитие и социальные последствия). — М.: Наука, 1988. — 215 стр. 950 экз.
 Республика Корея на постиндустриальной стадии развития (конец 80-х — начало 90-х гг.). М., Восточная литература. 1997. 222 стр. 500 экз.
 Экономика Республики Корея в свете глобализации. — М.: ИДВ РАН, 2002. — 193 стр.
 Трансформация экономической модели Республики Корея в условиях глобализации и регионализации мирового рынка. Автореф. дисс. … д. э. н. — М.: ИДВ, 2002.
 Сухинин, Валерий Евгеньевич (р.1950)
 Тихонов, Владимир Михайлович (р.1973)
 Сведения о нём
 История каяских протогосударств (вторая половина V в.- 562 г.). — М.: Восточная литература, 1998. — 252 стр.
 История Кореи: (Уч.пособие). С древнейших времен до 1876 года. Т.1. — М.: Муравей, 2003.
 Ткаченко, Вадим Павлович (р.1932)
 Сведения о нём
 Безопасность в Корее и интересы России (1961—1995 гг.). Автореф. дисс. … к. и. н. — М., 1997.
 Корейский полуостров и интересы России. — М., 2000.
 Толорая, Георгий Давидович (р.1956)
 О нём
 Формирование народнохозяйственного комплекса КНДР и её участие в международном разделении труда. Автореф. дисс. … к. э. н. М., 1983.
 Народнохозяйственный комплекс КНДР. — М.: ИЭМСС, 1984. — 167 стр. 50 экз. (дсп)
 Большов И. Г., Толорая Г. Д. Корейская Народно-Демократическая Республика. — М.: Мысль, 1987. — 130 стр. 60000 экз.
 Республика Корея. — М.: Мысль, 1991. — 118 стр. 50000 экз.
 Проблемы становления южнокорейской экономической модели и её трансформации на пороге XXI века. Автореф. дисс. … д. э. н. — М., 1993.
 Толстокулаков, Игорь Анатольевич (р.1963)
 Сведения о нём
 Очерк истории корейской культуры. — Владивосток: ДВГУ, 2002. — 238 стр.
 Пак Хису, Толстокулаков И. А. Образование в общественно-политической системе государств Корейского полуострова. — Владивосток: Издательство Дальневост. ун-та, 2005. — 253 стр.
 История общественно-политической мысли Кореи. — Владивосток: Издательство Дальневост. ун-та, 2007. — 366 стр.
 Торкунов, Анатолий Васильевич (р.1950)
 Тригубенко, Марина Евгеньевна (р.1933)
 Социалистические преобразования сельского хозяйства в Корейской Народно-Демократической Республике. Автореф. дисс. … к. э. н. — М., 1963.
 Сельское хозяйство КНДР. Путь социалистического развития. — М.: Наука, 1973. — 136 стр. 1300 экз.
 Тригубенко М. Е., Денисов В. И., Маринов В. А. и др. Промышленность Корейской Народно-Демократической Республики: Экономические основы, современный уровень и структура. — М.: Наука, 1977. — 180 стр. 1900 экз.
 Азиатский «синдром» социализма. — М.: Наука, 1991. — 126 стр. 700 экз.
 Тригубенко М. Е., Толорая Г. Д. Очерки экономики Республики Корея. — М.: Наука — Восточная литература, 1993. — 152 стр. 500 экз.
 Троцевич, Аделаида Фёдоровна (р.1930)
 Страница на сайте ИВР РАН
 «История о верности Чхун Хян» и жанр повести в корейской средневековой литературе. Автореф. дисс. … к. филол. н. — Л., 1962.
 Корейская средневековая повесть. — М.: Наука, 1975. — 264 стр. 1300 экз.
 Корейский средневековый роман. Автореф. дисс. … д. филол. н. — Л., 1983.
 Корейский средневековый роман «Облачный сон девяти» Ким Манджуна. — М.: Наука, 1986. — 198 стр. 1200 экз.
 «Поединок Бога Грозы со Змеем» в корейской культуре. — СПб.: Петербургское востоковедение. — 1993. — Вып.3.
 Миф и сюжетная проза Кореи. — СПб.: Петербургское востоковедение. — 1996. — 184 стр. 500 экз. (Серия «Мифы, эпос, религии Востока: Bibliotheca universalia») 
 История корейской традиционной литературы (до XX в.): Учебное пособие. — СПб: Издательство СПбГУ, 2004. — 323 стр.
 Троцевич А. Ф., Гурьева А. А. Описание письменных памятников корейской традиционной культуры. Вып. 1. Корейские письменные памятники в фонде китайских ксилографов восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2007. — 300 стр.
 Переводы:
 Чхунхянджон квонджитан (Краткая повесть о Чхунхян). / Пер. А. Ф. Троцевич. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып.19). — М.: Наука, 1968. — 96 + 64 стр. 850 экз.
 Чек Сеный Чен. Квонджи тан (Повесть о Чёк Сёные. В одной тетради). / Пер. и комм. А. Ф. Троцевич. — СПб.: Петербургское Востоковедение. — 1996. — 232 стр. (Серия «Памятники культуры Востока». Вып.3)
 Тэн, Анна Николаевна (1919—2000)
 Очерки современной корейской литературы (демократические национальные традиции и социалистический реализм в корейской литературе). Автореф. дисс. … к. филол. н. — Л., 1954.
 Корейская классическая литература и проблема реализма. Автореф. дисс. … д. филол. н. М., 1971)
 Традиции реализма в корейской классической литературе. — Алма-Ата: Наука, 1980. — 303 стр. 1600 экз. (то же: автореф. дисс. … д. филол. н. Алма-Ата, 1984)
 Очерки корейской литературы. XX век (до 1945 г.). — Сеул, Central Asian association for Korean studies, 2003. — 460 стр.
 Тягай, Галина Давыдовна (1922—2006)
 Сведения о ней
 Корея в 1893—1896 гг. (Крестьянское восстание и борьба корейского народа против японских милитаристов и их американских пособников). Автореф. дисс. … к. и. н. — М., 1951.
 Крестьянское восстание в Корее 1893—1895 гг. — М.: Издательство АН СССР. 1953. 208 стр. 3000 экз.
 Народное движение в Корее во второй половине XIX века. — М.: ИВЛ. 1958. — 78 стр. 3000 экз.
 Очерк истории Кореи во второй половине XIX в. — М.: ИВЛ, 1960. — 239 стр. 1500 экз.
 Общественная мысль Кореи в эпоху позднего феодализма. — М.: Наука, 1971. — 256 стр. 1200 экз.
 Формирование идеологии национально-освободительного движения в Корее.  — М.: Наука, 1983. — 248 стр. 1100 экз.
 Формирование идеологии национально-освободительного движения в Корее: (Ранний этап). Автореф. дисс. … д. и. н. — М., 1985.
 Тягай Г. Д., Пак В. П. Национальная идея и просветительство в Корее в начале XX в. — М.: Восточная литература, 1996. — 229 стр. 500 экз.
 Тян, Валерий Дмитриевич (Чан Хонхи)
 Архитектура буддийских храмов средневековой Кореи. Автореф. дисс. … к. арх. — М., 1992.
 Буддийские храмы средневековой Кореи: История. Архитектура. Философия. (Серия «Культура народов Востока. Материалы и исследования»). — М.: Восточная литература, 2001. — 170 стр.
 Усова, Людмила Андреевна
 Американская историография о корейском коммунистическом движении 1918—1945 гг. Автореф. дисс. … к. и. н. — М., 1991.
 Корейское коммунистическое движение 1918—1945 гг. Американская историография и документы Коминтерна. — М., 1997.
 Федоровский, Александр Николаевич
 Роль иностранного капитала в индустриальном развитии Азиатско-тихоокеанского региона: (На материалах Сингапура, Сянгана, Южной Кореи и Тайваня). Автореф. дисс. … к. э. н. — М., 1987.
 Государство и крупный бизнес во внешнеэкономических связях Южной Кореи. — М., ИМЭМО РАН, 2006. — 101 стр.
 Южнокорейские чэболь: становление, развитие, трансформация. — М.: ИМЭМО РАН, 2007. — 137 стр.
 Эволюция отношений государства и крупного бизнеса в Республике Корея. Автореф. дисс. … д. э. н. — М., 2008.
 Хен Мьенг Чул
 Республика Корея — Россия. Основные тенденции экономического сотрудничества (1992—1996 гг.). — М.: ИВ РАН, 1998. — 101 стр.
 Хо Канг
 Духовный мир древней Северо-Восточной Азии и культурный контент бронзовой курильницы государства Пэкче. — М.: Моск. гос. ун-т печати, 2007. — 51 стр.
 Холодович, Александр Алексеевич (1906—1977)
 Хохлова, Елена Анатольевна
 сведения о ней /НИУ ВШЭ
 Становление корейского пейзажа «подлинного вида» (чингён сансухва) в первой половине XVIII века. Автореф. дисс. … к. искусствовед. — М., 2019. — 28 стр.
 Цой, Евгений Борисович
 Цой Е. Б., Гущина А. М., Хван А. Н. Россия — Корея: диалог культур. — Новосибирск: НТГУ, 2005. — 186 стр.
 Цой, Инна Валериантовна (р.1973)
 Сведения о ней
 Корейская проза 1920-30-х гг.: Новое и традиционное в рассказах Ким Тонина, 1900—1951 гг. АД .. к.филол.н. — СПб, 2003.
 Чой Доккю
 Россия в Корее: 1893—1905 гг. (Политика М-ва финансов и Морского м-ва). — СПб.: Зеро, 1996. — 159 стр. (то же: автореф. дисс. … к. и. н. СПб, 1996)
 Шабшина, Фаня Исааковна (1906-после 1992)
 Народное восстание 1919 года в Корее. — М.: Издательство АН СССР, 1952. — 280 стр. 5000 экз. 2-е изд. М., ИВЛ. 1958. 213 стр. 3000 экз. 
 Очерки новейшей истории Кореи (1945—1953 гг.). — М.: Госполитиздат, 1958. — 307 стр. 10000 экз.
 Очерки новейшей истории Кореи (1918—1945 гг.). — М.: ИВЛ, 1959. — 276 стр. 2100 экз.
 Со скоростью «чхонлима». В новой Корее. — М.: Госполитиздат, 1960. — 87 стр. 20000 экз.
 Социалистическая Корея (О формах проявления в КНДР общих закономерностей строительства социализма). — М.: ИВЛ, 1963. — 199 стр. 1600 экз.
 Южная Корея. 1945—1946 гг. Записки очевидца. — М.: Наука, 1974. — 272 стр. 6400 экз.
 История корейского коммунистического движения (1918—1945).  — М.: Наука, 1988. — 299 стр. 250 экз. (дсп)
 В колониальной Корее (1940—1945). Записки и размышления очевидца.  — М.: Наука, 1992. — 287 стр. 500 экз.
 Шин, Владимир Алексеевич (р.1968)
 Китай и корейские государства во второй половине XX столетия. — М.: Изд-во МГУ, 1998. — 181 стр. 500 экз.
 Шипаев, Виктор Иванович (р.1928)
 Национально-освободительная борьба корейского народа против японского империализма (1918—1931 гг.). Автореф.дисс. … к.и.н. М., 1954.
 Колониальное закабаление Кореи японским империализмом. (1895—1917). — М.: Наука, 1964. — 242 стр. 900 экз.
 Корейская буржуазия в национально-освободительном движении.  — М.: Наука, 1966. — 299 стр. 1300 экз.
 Япония и Южная Корея. («Помощь развитию» и её последствия).  — М.: Наука, 1981. — 287 стр. 1750 экз.
 Южная Корея в системе мирового капиталистического хозяйства.  — М.: Наука, 1986. — 287 стр. 1050 экз.

Основные источники:
 Каталоги РГБ и РНБ.
 Справочник на сайте «Российской ассоциации университетского корееведения»

Проект:Корея